AI (ang. Adobe Illustrator Artwork) – rozszerzenie wewnętrznego formatu plików programu grafiki wektorowej Adobe Illustrator.

Formaty plików komputerowych